C12H17NO3 – formula molecolare del bufexamac
C12H17NO3 – formula molecolare del rimiterolo

Formule molecolari